Ли Барри Каттермол  (; ) — английский футболист, полузащитник.

Карьера 
С 2005 по 2008 год выступал за «Мидлсбро». 29 января 2008 года подписал контракт с клубом «Уиган Атлетик». Примерная сумма трансфера составила £ 3,5 миллиона. Стал одним из основополагающих игроков «Уигана». Свой дебютный матч провёл в первом туре чемпионата Англии 2008/09, выйдя в стартовом составе против «Вест Хэм Юнайтед». Первый гол забил за «Уиган» «Блэкберну», в победе со счётом 3:0, которая привела к отставке Пола Инса с поста главного тренера «Блэкберн Роверс».

12 Августа 2009 года Каттермол подписал 4-летний контракт с «Сандерлендом», сумма сделки составила 6 миллионов фунтов. Одной из причин перехода стал приход на пост главного тренера из «Уигана» в «Сандерленд» Стива Брюса. Каттермол дебютировал за «Чёрных Котов» в матче против «Болтона» (1:0), где был признан лучшим игроком матча. В августе 2010 года Каттермол был назначен капитаном команды. С 2013 года — вице-капитан.

Статистика 

 (откорректировано по состоянию на 28 декабря 2010)

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК ВВВ-Венло